Mužská dvouhra na Letních olympijských hrách 1900 probíhala v areálu Société de l’Île de Puteaux. Soutěž se konala v období od 6. do 11. července 1900 na otevřených antukových dvorcích. Nastoupilo do ní 13 tenistů z Velké Británie, Francie a Spojených států. Hrálo se na dva vítězné sety, vyjma finále, ve kterém bylo k zisku zlaté olympijské medaile potřeba vyhrát sady tři. Obhájcem zlaté medaile z předchozí olympiády byl John Pius Boland, který však do turnaje nezasáhl.

Olympijským vítězem se stal Lawrence Doherty, jenž ve finále zdolal Harolda Mahonyho ve třech sadách. Bronzové medaile obdrželi oba poražení semifinalisté Reginald Doherty a Arthur Norris. Všechny olympijské kovy tak připadly Velké Británii. Bratři Dohertyovi odmítli odehrát vzájemný semifinálový zápas. Do finále tak postoupil Laurence Doherty bez boje.

Konečné pořadí

Pavouk

Odkazy

Reference 

Tenis na Letních olympijských hrách 1900